Monumento ad Alessandro Manzoni – monumento a Lecco in Lombardia
 Monumento ad Alessandro Manzoni – monumento a Milano in Lombardia

Pagine correlate
Alessandro Manzoni
Villa Manzoni
Casa Manzoni